Škovec (gmina Sevnica)
 Škovec (gmina Trebnje)